Sui abreviació xinesa de canton, capital de Guangdong, província meridional xinesa
 Dinastia Sui (581-618), dinastia xinesa de poca durada que la va unificar al segle VI
 El Sui, muntanya entre els municipis de Montseny i Tagamanent, a la comarca del Vallès Oriental
 Biografies:
 Anna Sui (1964), dissenyadora de moda americana
 Cheng Sui (1605, Shexian, She, Anhui - 1691), pintor, escriptor i artista de la talla de segells per a tinta, sota la dinastia Qing 
 Han Sui (? - 215), senyor de la guerra que va viure durant el període de la tardana Dinastia Han de
 Huang Sui (1982, Hunan, Xina), jugadora de bàdminton 
 Leung Sui Wing futbolista i entrenador de Macau des del 2010